

Спитковіце — гміна в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Спитковіце — гміна в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Спитковіце — село в гміні Спитковіце Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Спитковіце — село в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства